Ocotal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Francisco el Ocatal, ort, Chiapas, Tonalá, 
 Ocotal, Yajalón, ort, Chiapas,

Nicaragua 

 Ocotal, ort och kommun, 

Robotskapade Mexikoförgreningar